Ива́н Хаба́ров: Хабаров, Иван Иванович (ум. 1583) — русский боярин, воевода Ивана Грозного.
 Хабаров, Иван Никитич (1888—1960) — советский военачальник, генерал-лейтенант.
 Хабаров, Иван Тимофеевич (1923—2000) — Герой Социалистического Труда, бригадир плотников. 
 Хабаров, Иван Филиппович (род. 1947) — государственный и политический деятель.